Чемпионат СССР по лёгкой атлетике в помещении 1984 года прошёл 17—19 февраля в Москве в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Крылатское». На протяжении 3 дней были разыграны 22 комплекта медалей.

Высокие результаты показали мужчины в толкании ядра. Шесть человек отправили снаряд за 20 метров, три призёра — за 21 метр, а чемпион Сергей Каснаускас дважды по ходу турнира улучшил высшее европейское достижение: 21,42 м в четвёртой попытке и 21,46 м в шестой.

В беге на 800 метров у мужчин рекорд СССР установил Виктор Калинкин, пробежавший дистанцию за 1.47,77. Ещё одно всесоюзное достижение оказалось на счету спринтера Александра Евгеньева, выигравшего 200 метров с результатом 20,83.

Тройку призёров у мужчин на дистанции 3000 метров разделили всего 0,14 секунды, а победа досталась Геннадию Фишману (7.54,77).

Чемпионат СССР по многоборьям в помещении проводился отдельно 10—11 февраля 1984 года в Запорожье.

Командное первенство

Медалисты

Мужчины

Женщины

Чемпионат СССР по многоборьям 
Чемпионы страны в многоборьях определились 10—11 февраля 1984 года в Запорожье в манеже «Запорожсталь». Мужчины состязались в восьмиборье, женщины — в шестиборье.

Мужчины

Женщины 

* Для определения победителя в соревнованиях многоборцев использовалась старая система начисления очков. Пересчёт с использованием современных таблиц перевода результатов в баллы приведён в скобках.

См. также 
 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1984
 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении 1984

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Чемпионаты СССР по лёгкой атлетике
Февраль 1984 года
Спорт в России в 1984 году
Спорт на Украине в 1984 году
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
Спортивные соревнования в Запорожье
1984 год в Москве
Чемпионаты СССР в 1984 году
1984 год в лёгкой атлетике